Азербайджанская Премьер-Лига 2022/23 () — 31-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу, проходящий с 5 августа 2022 года по май 2023 года, где принимают участие 10 клубов. Чемпионский титул защищает Карабах.

Участники

География участников

Турнирная таблица

Лидеры Чемпионата

Статистика

Бомбардиры 
По состоянию на 18 февраля 2023 года

Хет-трики 
По состоянию на 27 ноября 2022 года

 4 Игрок забил 4 гола

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

2022/2023
Азербайджана
Спорт в Азербайджане в 2022 году
Спорт в Азербайджане в 2023 году